Bis zum bitteren Ende heißen:

 Bis zum bitteren Ende (Redewendung), sprichwörtliche Redensart
 Bis zum bitteren Ende (Album), Album von Die Toten Hosen
 Bis zum bitteren Ende, ein zweibändiges Memoirenwerk von Hans Bernd Gisevius
 Bis zum bitteren Ende (1988), australischer Jugendfilm
 Bis zum bitteren Ende, Alternativtitel des italienischen Kriminalfilms Jagd ohne Gnade aus dem Jahr 1951
 Bis zum bitteren Ende, Alternativtitel des US-amerikanischen Actiondramas Cutter’s Way – Keine Gnade aus dem Jahr 1981